Terra Boa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Terra Boa (ort), Paraná, 
 Terra Boa (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar